Glatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Glatjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun, 
Glatjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (10,9 ha)
Glatjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Malungs-Glatjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Äppelbo-Glatjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Glatjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,

Se även
Gladtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn